Florești se poate referi la:

 Localități din România:
 Florești (Bucium), localitate în județul Alba
 Florești (Câmpeni), localitate în județul Alba
 Florești (Râmeț), localitate în județul Alba
 Florești (Scărișoara), localitate în județul Alba
 Florești, localitate în județul Bacău
 Florești, localitate în județul Bistrița-Năsăud
 Florești, comună în județul Botoșani
 Florești, localitate în județul Buzău
 Florești, sat în județul Cluj, reședința comunei cu același nume
 Florești, comună în județul Dolj
 Florești, comună în județul Giurgiu
 Florești, comună în județul Gorj
 Florești, localitate în județul Mehedinți, reședința comunei cu același nume
 Florești, localitate în județul Prahova, reședința comunei cu același nume
 Florești, localitate în județul Sibiu (cunoscut și ca Felsa sau Felța)
 Florești, localitate în județul Tulcea
 Florești, localitate în județul Vaslui
 Localități din Republica Moldova:
 Florești - oraș, reședința raionului Florești
 Florești - raion din Republica Moldova
 Florești - sat din componența comunei Cobusca Veche din raionul Anenii Noi
 Florești - sat din componența comunei Buciumeni din raionul Ungheni

Vezi și 
 Floreni (dezambiguizare)
 Florin (prenume)
 Florescu (nume de familie)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova